Sirska vojna je naziv več vojn:
prva sirska vojna (274-271 pr. n. št.)
druga sirska vojna (260-253 pr. n. št.)
tretja sirska vojna (246-241 pr. n. št.)
četrta sirska vojna (221-217 pr. n. št.)
peta sirska vojna (201 pr. n. št.)
šesta sirska vojna (170-168 pr. n. št.)

Glej tudi 
 prva sirska vojna Rimljanov

Vojne starega Rima
Vojne 3. stoletja pr. n. št.
Vojne 2. stoletja pr. n. št.